Spojení písmene E a číslic 2 7 může mít různé významy:

 evropská silnice E27
 Edisonův závit o průměru 27 mm

Zkratky
Značky